Maria Carolina van Oostenrijk (1752-1814), dochter van keizer Frans I Stefan van het Heilige Roomse Rijk en keizerin Maria Theresia van Oostenrijk
Maria Carolina van Oostenrijk (1801-1832), aartshertogin van Oostenrijk en kroonprinses van Saksen